Trampolina 3 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1984. Eliminacje odbyły się 5 sierpnia, a finał został rozegrany 6 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszone zostały 24 zawodniczki z 18 państw. Dwanaście najlepszych awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Kanady Sylvie Bernier. Drugą pozycję zajęła zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych Kelly McCormick, trzecią zaś również reprezentująca Stany Zjednoczone Christina Seufert.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984